Trasideu d'Elis (polític), cap del partit democràtic d'Elis.
 Trasideu d'Elis (eunuc), eunuc i assassí del rei Evagòres de Salamina